Никола́й Ива́нович Про́хоров:
 Прохоров, Николай Иванович (1860—1915) — дворянин, глава Прохоровской Трёхгорной мануфактуры.
 Прохоров, Николай Иванович (1877—1930) — почвовед, грунтовед. Один из организаторов Почвенного института им. В. В. Докучаева.
 Прохоров, Николай Иванович (1889—1973) — архиепископ Русской православной церкви Иларион.
 Прохоров, Николай Иванович (1907—?) — первый секретарь Витебского обкома КП Белоруссии.
 Прохоров, Николай Иванович (род. 1938) — ректор Белгородского государственного педагогического института (1989—1990).